Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 16 au .

Ágnes Szávay remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Müller, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mariya Koryttseva et Darya Kustova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 2007 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2007
Palerme
Sport en Italie en 2007
Tennis en juillet 2007